István Lévai può riferirsi a:

István Lévai (1957-vivente), pugile ungherese
István Lévai (1990-vivente), lottatore ungherese naturalizzato slovacco